Mercedes-Benz Vito kan henvise til to forskellige biltyper:
 1. generation 1996−2003, se Mercedes-Benz W638.
 2. generation 2003−2014, se Mercedes-Benz W639.
 3 generattion 2014-nu, se Mercedes-Benz W447.